АКБ «РосЕвроБанк» (АО) —  бывший частный коммерческий банк. Центральный офис был расположен в Москве.
РосЕвроБанк обслуживал корпоративных и частных клиентов, занимался кредитованием малого и среднего бизнеса.

С 2018 года входит в группу Совкомбанк, с 12 ноября 2018 года имеет новое наименование — Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».

История 
Банк основан в 1994 году.

1995—2000:
 Открытие первых корреспондентских счетов за рубежом
 Вступление в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) и Российскую Торговую Систему (РТС)
 Получение лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
 Начало работы на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ)
 Вступление в общество всемирных финансовых телекоммуникаций SWIFT
 
2000—2005:
 Получение Генеральной лицензии на осуществление всех видов банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте юридических и физических лиц
 РосЕвроБанк впервые вошел в ТОП-50 крупнейших российских банков по величине собственных средств
 Присвоение 1 места в рейтинге самых быстрорастущих российских банков
 Начало выпуска первых карт Visa, Diners Club, таможенных карт и старт работы в системе денежных переводов Western Union

2005—2010:
 Активное развитие партнерских программ с западными банками RGT Finance Fund LP (США), Anglo-Romanian Bank Limited (Великобритания), Raiffeisen Zentralbank Oesterreich Aktiengesellschaft (Вена)
 Успешное размещение дебютного выпуска нот участия в кредите (LPN) на общую сумму 150 млн долл.
 РосЕвроБанк вошел в рейтинг 1000 крупнейших банков мира («The Banker»))
 Участие в государственной программе МСП
 Начало выпуска пластиковых карт мгновенной выдачи
 Присвоение call-центру РосЕвроБанка позиции в пятерке лучших по версии РБК

2010—2016:
 Вступление Европейского банка реконструкции и развития в состав акционеров РосЕвроБанка.
 Заключение соглашения с Экспортно-импортным банком Китайской Республики (Тайвань)
 Включение РосЕвроБанка в утверждённый правительством РФ перечень банков для обеспечения заявок по госзакупкам
 Включение РосЕвроБанка в перечень банков, допущенных регулятором к реформированию ЖКХ
 Получение статуса члена Национальной системы платежных карт

2018:
 Вошёл в состав ПАО «Совкомбанк», с 12 ноября 2018 года имеет новое наименование — Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк». Запись о регистрации кредитной организации аннулирована Центральным банком России 12 ноября 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Совкомбанк
Исчезнувшие банки России